Moschinski ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Moschinski-Wald (* 1963), deutscher Kommunalpolitiker, Manager und Hochschullehrer
 Björn Moschinski (* 1979), deutscher veganer Koch, Autor und Tierrechtsaktivist